Борис Анненков:
 Анненков, Борис Владимирович (1889—1927) — войсковой старшина, генерал-лейтенант, командующий Семиреченским соединением.
 Анненков, Борис Глебович (1952—2015) — советский и российский учёный, член-корреспондент РАСХН и РАН.